Anyuan hat folgende Bedeutungen:

 Anyuan (Ganzhou), der Kreis Anyuan (安远县) von Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi 
 Anyuan (Pingxiang), der Stadtbezirk Anyuan (安源区) von Pingxiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Anyuan (Anyuan), die Großgemeinde Anyuan (安源镇) im Stadtbezirk Anyuan von Pingxiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Anyuan (Gangu), die Großgemeinde Anyuan (安远镇) im Kreis Gangu von Tianshui in der chinesischen Provinz Gansu
 Anyuan (Ninghua), die Großgemeinde Anyuan (安远镇) im Kreis Ninghua von Sanming in der chinesischen Provinz Fujian
 Anyuan (Tianzhu), die Großgemeinde Anyuan (安远镇) im Autonomen Kreis Tianzhu der Tibeter in Wuwei in der chinesischen Provinz Gansu